Piatra se poate referi la:

Rocă
Piatră, agregat de substanțe minerale

Denumiri geografice

Localități în România
 Piatra (Brăduleț), Argeș
 Piatra (Ciofrângeni), Argeș
 Piatra (Stoenești), Argeș
 Piatra, Bistrița-Năsăud
 Piatra, Constanța
 Piatra, Dâmbovița
 Piatra, Maramureș
 Piatra, Olt
 Piatra (Cocorăștii Colț), Prahova
 Piatra (Drajna), Prahova
 Piatra (Provița de Jos), Prahova
 Piatra, Teleorman, reședința comunei cu același nume
 Piatra, Tulcea

Localități în Republica Moldova
 Piatra, localitate centru de comună din raionul Orhei

Denumiri în componența cărora intră cuvântul Piatra
 Piatra Albă, Buzău
 Piatra Craiului
 Piatra Fântânele, Bistrița-Năsăud
 Piatra Mică, Prahova
 Piatra Neamț
 Piatra Olt
 Piatra Șoimului, Neamț, reședința comunei cu același nume

Vezi și 
 Râul Piatra (dezambiguizare)

 Pietrele (dezambiguizare)
 Pietreni (dezambiguizare)
 Pietroasa (dezambiguizare)
 Pietrari (dezambiguizare)
 Pietraru (dezambiguizare)
 Pietriș (dezambiguizare)
 Pietrișu (dezambiguizare)
 Pietricica (dezambiguizare)
 Pietrosu (dezambiguizare)
 Pietroșani (dezambiguizare)
 Pietroșița (dezambiguizare)

 Pietroasele
 Pietriceaua
 Pietroșița

 Petreni (dezambiguizare)
 Petrești (dezambiguizare)
 Petreasa (dezambiguizare)

 Chetriș (dezambiguizare)

Toponime românești